Pannyson oder Pannison ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Siegfried Pannyson (auch Andreas Ludwig Pannison; 1719–1790), Feinmechaniker und Hofuhrmacher in Hannover
 Johann Hinrich Pannyson (auch John Hinrich Pannyson oder Johan Pannison; vor 1710–1759), englischer Uhrmacher in Schleswig